Lucas Silva (ur. 1984) − piłkarz brazylijski
 Lucas Silva (ur. 1993) − piłkarz brazylijski